

Toponyme 

 La rivière Manistee
 Le comté de Manistee
 La ville de Manistee dans le Michigan